Башуцкий:
Башуцкие — дворянский род
 
 Башуцкий, Андрей Яковлевич (около 1760-после 1798) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан 1 ранга.
 Башуцкий, Даниил Яковлевич (1759—1845) — тайный советник.
 Башуцкий, Павел Яковлевич (1771—1836) — русский генерал, участник Наполеоновских войн, Санкт-Петербургский комендант.